Бабск () — топоним в Польше

 Бабск — деревня в гмине Уршулин, Влодавский повят, Люблинское воеводство.
 Бабск — колония в гмине Уршулин, Влодавский повят, Люблинское воеводство.
 Бабск — деревня в Лодзинском воеводстве.
 Бабск — природный заповедник в Лодзинском воеводстве, недалеко от деревни Бабск